Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В. А. Кучеренко АО «НИЦ „Строительство“» (ЦНИИСК) — один из ведущих институтов России в области строительства. В институте были заложены основы российской строительной науки. Деятельность ЦНИИСК оказала определяющее влияние на формирование и становление важнейших направлений теории прочности и надежности. На основе метода предельных состояний, теории оболочек, пластичности, сейсмостойкости и оценки влияния различных динамических нагрузок выработаны современные принципы расчета всех видов строительных конструкций.

История института 
 1927 — Создан Государственный институт сооружений () постановлением  .
 1931 — Институт переименован в Центральный научно-исследовательский институт промышленных сооружений (ЦНИИПС).
 1957 — ЦНИИПС был преобразован в ЦНИИСК.
 1963 — ЦНИИСК присвоено имя В. А. Кучеренко.
 1994 — ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко стал филиалом  НИЦ «Строительство».
 2009 — ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко стал институтом в составе АО НИЦ «Строительство» (структурное подразделение).

В 1927 году по инициативе Научно-технического управления ВСНХ СССР в Москве сформировали Государственный институт сооружений (ГИС) для целей совершенствования строительства на основе изучения и разработки новых материалов, индустриальных конструкций и методов строительства, а также для подготовки квалифицированных кадров в этой области. Уже в первые годы были проведены экспериментальные и теоретические исследования, результатом которых стало создание научно-технической базы промышленного строительства страны. Тесные научные связи с ГИСом (ЦНИИПС — ЦНИИСК) поддерживали знаменитые учёные того времени, основоположники научных школ в базовых принципах развития строительной науки:
 Владимир Григорьевич Шухов (1853—1939)
 Николай Станиславович Стрелецкий (1885—1967)
 Генрих Георгиевич Карлсен (1894—1984)
 Лев Иванович Онищик (1895—1968)
 Виктор Алексеевич Балдин (1902—1985)
 Василий Захарович Власов (1906—1958)
 Святослав Васильевич Поляков (1918—1992)
 Алексей Руфович Ржаницин (1911—1987)

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко гордится славными вехами в своей истории и в новых исторических и экономических условиях продолжает укрепление строительной базы РФ.

Институт сегодня 
Сегодня ЦНИИСК успешно работает как подразделение Акционерного общества «Научно-исследовательский центр „Строительство“», учреждённого Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в структуре Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Ни один масштабный строительный проект в стране не обходится без участия ЦНИИСК. Практически все старые и новые спортивные сооружения в Москве и в регионах РФ строились при научно-техническом содействии наших ученых. Институт активно работал на олимпийских объектах 2014 г. в г. Сочи и в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу-2018.

В настоящее время институт выполняет работы по совершенствованию и разработке новых нормативных документов и стандартов для строительной отрасли по заданию Минстроя РФ (Своды правил, ГОСТы, НИРы и НИОКРы), а так же по гармонизации Российских строительных норм с Евро-кодами.

Институт продолжает вести научно-техническое сопровождение проектирования и строительства технически сложных объектов:
 башня «Ахмат Тауэр» в г. Грозный;
 стадион из деревоклееных конструкций пролетом 99,9 м в г. Иркутск;
 здания и сооружения комплекса СПГ на п-ве Ямал;
 судостроительной верфи в г. Мурманск;
 новых станций метрополитена в г. Москве;
 зданий и сооружений в сейсмически опасных зонах — Кавказском регионе, на Сахалине и камчатке;
 новых аэропортов на всей территории РФ.

Институт ведёт многочисленные работы по экспертизе проектов, разработке СТУ на проектирование, обследованию эксплуатируемых объектов и др. сооружений.

В настоящее время в институте трудятся 195 чел., в их числе:
 профессоров — 6;
 докторов технических наук — 7;
 кандидатов технических наук — 38;
 ст. научных сотрудников и инженеров −112.

Основные направления работы 
  Разработка, проектирование, сертификация и мониторинг металлических конструкций;
  Исследования сейсмостойкости сооружений;
  Реконструкции уникальных каменных зданий и сооружений;
  Расчеты и исследования кирпичных, блочных и панельных зданий;
  Легкие конструкции и теплоизоляционные материалы;
  Исследование и развитие использования деревянных конструкций;
  Разработка СТУ и выполнение поверочных расчетов надежности сооружений;
  Противопожарные исследования, сертификация испытаний и экспертизы в строительстве;
  Исследования и автоматизация проектирования сооружений;
  Исследования и расчеты динамики сооружений;
  Мониторинг, обследование, испытания надежности фасадов и ограждающих конструкций;
  Инновационные строительные технологии.

Проекты 
  Титульные объекты (Большой театр, Московский кремль, Храм Христа Спасителя, Останкинская телебашня, Монумент «Рабочий и Колхозница»);
  Исторические объекты и памятники (Государственный музей-заповедник «Царицино», монумент «300 лет Российскому Флоту», Покорителям космоса, Старый Гостиный двор);
  Многофункциональные, высотные комплексы (ММЦД «Москва-Сити», «Лахта — Центр», Сочи-Сити, Екатеринбург-Сити, ЖК ГРАС-СИТИ г. Сочи);
  Спортивные сооружения (Олимпийские объекты Сочи 2014; Футбольные стадионы к ЧМ-2018, крытые конькобежные центры «Крылатское» и в г. Коломне);
  Административные объекты;
  Гостиничные комплексы;
  Жилые комплексы;
  Транспортная инфраструктура;
  Центры культуры, спорта и отдыха.

Директора института 
 1927—1929 — Герман Борисович Красин
 1929—1932 — Генрих Маврикиевич Людвиг
 1935—1936 — Николай Станиславович Стрелецкий
 1938—1940 — Звонов С.И.
 1940—1941 — Николай Михайлович Гусев
 1941—1945 — Борис Григорьевич Скрамтаев
 1945—1947 — Добровинский А.И.
 1948—1956 — Василий Степанович Ту́ркин
 1957—1969 — Всеволод Николаевич Насонов
 1969—1986 — Анатолий Филиппович Смирнов
 1986—1995 — Николай Николаевич Складнев
 1995—2006 — Василий Максимович Горпинченко
 2006—2010 — Юрий Павлович Назаров
 с 2010 — Иван Иванович Ведяков

Наши лауреаты 
Большой вклад в развитие института и всей строительной отрасли России внесли сотрудники ЦНИИСКа в разное время наши лауреаты
 Трофимов Виктор Иванович
 Балдин Виктор Алексеевич
 Горпинченко Василий Максимович
 Еремеев Павел Георгиевич
 Одесский Павел Дмитриевич
 Микулин Виктор Борисович 
 Фарфель Михаил Иосифович
 Ведяков Иван Иванович
 Киселев Дмитрий Борисович 

Сложившаяся в результате тесного сотрудничества специалистов ЦНИПС/ЦНИИСК и Московского инженерно-строительного института (МИСИ) школа строительной механики (А. А. Гвоздев, И. М. Рабинович, А. Р. Ржаницын и др.) сыграла большую роль в развитии динамики неупругих сред.

Примечания

Ссылки 
 ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко — официальный сайт.
 НИЦ «Строительство» — официальный сайт.

Научные институты России
Строительные компании